Armeemuseum bezeichnet allgemein ein Kriegsmuseum, insbesondere das

 
 Armeemuseum in Białystok
 Armémuseum in Stockholm
 Bayerische Armeemuseum in Ingolstadt (auch die Kriegsruine des ursprünglich in München beheimateten Museums wurde, obwohl nach 1945 nicht mehr entsprechend genutzt, bis zum Umbau zur neuen Bayerischen Staatskanzlei ab 1989 noch als „Armeemuseum“ bezeichnet).  
 Musée Royal de l’Armée in Brüssel 
 Musée de l’Armée in Paris
 Museo del Ejército in Toledo
Sächsische Armeemuseum in Dresden (später Armeemuseum der DDR, nun Militärhistorisches Museum der Bundeswehr)